Хуснуллин — татарская фамилия. Известные носители:
 Хуснуллин, Марат Шакирзянович (род. 1966) — российский государственный деятель.
 Хуснуллин, Раиль Яхиевич (род. 1970) — генеральный директор ООО «Ак Барс Торг».